Òlbia (mitologia), nimfa de la mitologia grega
 Òlbia (planta), Lavatera olbia
 Toponímia:
 Olbia (Ligúria), ciutat de Ligúria
 Òlbia (Sardenya), ciutat de Sardenya
 Província d'Òlbia-Tempio, del 2005 fins al 2016 part de la regió de Sardenya dins d'Itàlia
 Olbia (Escítia), colònia de Milet a Escítia
 Òlbia o Astacos de Bitínia, ciutat de Bitínia
 Miscel·lània: Olbia Calcio 1905